SIJ steht für:
 Siglufjörður (IATA-Code), Gemeinde Fjallabyggð in der Region Norðurland eystra, Island
 Seco International (ICAO-Code), japanische Fluggesellschaft
 SIJ (Unternehmen), slowenisches Unternehmen

sij steht für:
 Numbami (auch: Siboma oder Sipoma; ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen
 Si (Beamter)

Abkürzung